Voici la liste des planètes mineures numérotées de 392001 à 393000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 392001 à 393000

392001-392100

392101-392200

392201-392300

392301-392400

392401-392500

392501-392600

392601-392700

392701-392800

392801-392900

392901-393000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000